Nordic Trophy 2009 var uppdelad i två turneringar:

 Nordic Trophy 2009 (svenska turneringen)
 Nordic Trophy 2009 (finska turneringen)

Se även 
 Nordic Trophy Junior 2009